Say puede referirse a:

Thomas Say, un naturalista estadounidense.
Jean-Baptiste Say, un economista francés.
Say, una localidad del país africano de Níger.
Say Say Say, canción de 1983 del álbum Pipes of Peace de Paul McCartney, en la que participa Michael Jackson.
Say, canción del músico estadounidense John Mayer.
Sakuranbo Televisión (ja), un radiodifusor de televisión en Yamagata, Prefectura de Yamagata, Japón.